Holzapfel puede hacer referencia a:

Armando Holzapfel (1902-1969), político chileno.
Brigitte Holzapfel (1958), atleta alemana.

Christina Marie Holzapfel (1942), zoóloga estadounidense.

Consuelo Holzapfel (1956), actriz chilena.

Cristóbal Holzapfel  (1953), académico chileno.

Damián Bodenhöfer Holzapfel (1983), actor chileno.

Maira Bodenhöfer Holzapfel (1987), actriz chilena.